Выпуск:

 Выпуск денег
 Выпуск (филателия)
 Выпуск (ценных бумаг)
 Выпуск в производство — готовность продукта к тиражированию.
 Потенциальный выпуск — в экономике.

Телевидение
 Новости. Вечерний выпуск
 Пилотный выпуск
 Анимационный выпуск, например «Ну, погоди!» (выпуск 1)

См. также 
 «Выпуск ’97»
 Выпуски Windows 10